Кайрат Тыныштыкович Айманов (род. 29 октября 1964) — советский и казахстанский футболист, тренер.

Карьера 
Свою игровую карьеру начал в родном Чимкенте. В сезоне 1983 года он провёл 25 игр, став игроком основного состава. Кайрат получил приглашение в главную команду республики — алма-атинский «Кайрат», игравший в то время в высшей лиге. Из-за сильной конкуренции Кайрат не закрепился в составе, за два сезона он сыграл в двух играх чемпионата и одну кубковую встречу.

Вернувшись в «Мелиоратор» восстановил своё место в стартовом составе. Два сезона (1988-89), Кайрат провёл в армейском коллективе Хабаровска.

И снова поступает предложение от «Кайрата», который к тому времени играл в первой лиге. С развалом СССР и образованием национального чемпионата Казахстана Кайрат становится чемпионом Казахстана и обладателем Кубка Казахстана в 1992 году.

В 1994 году снова становится чемпионом, но уже в составе клуба из Семипалатинска.

В дальнейшем ещё несколько сезонов играл в Павлодаре, Актау, Шымкенте.

Сборная Казахстана 
В составе сборной Казахстана выиграл Кубок Центральной Азии 1992. Из шести игр на поле выходил в четырёх.

Ещё одну игру сыграл в 1996 году, когда в отборочном турнире кубка Азии 1996 казахстанцы проиграли сборной Катара со счётом 0:3.

Тренерская карьера 
В 2000 году в Атырау стал главным тренером «Акжайыка», играющего в первой лиге. В течение долгого времени Айманов выполнял обязанности ассистента главного тренера в клубах казахстанской Премьер-лиги. А в 2015 году возглавил актаускую команду «Каспий», играющую в первой лиге.

Футболисты СССР
Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Жигер»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Ордабасы»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»
Игроки ФК «Иртыш» Павлодар
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Каспий» Актау
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки сборной Казахстана по футболу
Футбольные тренеры Казахстана
Тренеры ФК «Акжайык»
Тренеры ФК «Окжетпес»
Тренеры ФК «Атырау»
Тренеры ФК «Каспий» Актау